Це сторінка неоднозначностей вулиць під власною назвою Поштова.

Україна 
 Вулиця Поштова — вулиця в Луганську.
 Вулиця Поштова — вулиця у Львові.
 Вулиця Поштова — вулиця в Одесі.
 Вулиця Поштова — вулиця в Рівному.
 Вулиця Поштова — вулиця у Стрию.
 Вулиця Поштова — вулиця  в Херсоні.

Росія 
 Вулиця Поштова — вулиця в Рязані.
 Вулиця Поштова — вулиця в Ярославлі.

Інше 
 Поштова

Вулиці